Francis kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles M. Francis
 William Douglas Francis

Robotskapade auktorsförkortningar